Матясы  — топоним.

Беларусь

Брестская область 
 Матясы — деревня, Кривлянский сельсовет, Жабинковский район

Витебская область 
 Матясы — деревня, Обрубский сельсовет, Глубокский район
 Матясы — деревня, Плисский сельсовет, Глубокский район
 Матясы — деревня, Уделовский сельсовет, Глубокский район

Минская область 
 Матясы — деревня, Княгининский сельсовет, Мядельский район
 Матясы — деревня, Нарочский сельсовет, Мядельский район